El término Piano puede hacer referencia a:

Música 
Piano, instrumento musical de cuerda percutida.
Piano, membranófono.
Piano Rhodes, instrumento musical. 
Piano, término utilizado en notación musical para indicar una intensidad o dinámica suave del sonido.

Cine 
The Piano o El Piano, película de 1993.

Geografía 
Piano, localidad y comuna de Francia, en Córcega.

Personas  
Renzo Piano, arquitecto italiano.

Entidades 
Banco Piano, financiera y banco argentino.